North American B-25 Mitchell
 Б-25 (подводная лодка)